Herrarnas terränglopp i mountainbike vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 21 augusti 2016 i Rio de Janeiro.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Cykling vid olympiska sommarspelen 2016